Das schwarze Haus steht für:

 Das schwarze Haus (Roman), Roman von Stephen King und Peter Straub (2001)
 Das schwarze Haus, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2011), siehe Tatort: Das schwarze Haus

Siehe auch:
 Black House
 Das Haus ist schwarz
 Schwarzes Haus